Патросинио Гонзалез Гаридо има више значења:

 Патросинио Гонзалез Гаридо (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Патросинио Гонзалез Гаридо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику